Powieść:

 Grzeszna miłość – powieść Cornell Woolricha,

Filmy:

 Grzeszna miłość – polski film fabularny z 1929 roku,
 Grzeszna miłość – japoński film 1992 roku,
 Grzeszna miłość – amerykański thriller z Angeliną Jolie i Antonio Banderasem w rolach głównych,